Le tournoi de tennis d'Indianapolis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute du 7 au .

Anne Hobbs remporte le simple dames. En finale, elle bat Ginny Purdy, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lea Antonoplis et Barbara Jordan.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1983
Indianapolis
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en février 1983